84-й чемпионат Франции прошёл в Ниме с 10 по 22 августа 2009 года.

Таблица

Ссылки 
 
 Nîmes 2009 — 84ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
2009 год в шахматах
Август 2009 года
Спорт во Франции в 2009 году